Černák nebo Čerňák může znamenat:

příjmení
 Margita Černáková (* 1935), slovenská střihačka filmů
 Matúš Černák (1903–1955), československý a slovenský politik a diplomat
 Michal Černák (* 2003), český fotbalový záložník 
 Peter Černák (* 1976), slovenský fotbalový záložník
 Zoltán Černák (* 1942), slovenský politik Komunistické strany Slovenska a poslanec FS

jiný význam
 čerňák viz hřib bronzový
 Čerňák, hovorově Černý most

Podobné příjmení 
 Čermák